Caumont ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Caumont (Aisne) im Département Aisne
 Caumont (Ariège) im Département Ariège
 Caumont (Eure) im Département Eure
 Caumont (Gers) im Département Gers
 Caumont (Gironde) im Département Gironde
 Caumont (Pas-de-Calais) im Département Pas-de-Calais
 Caumont (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne

mit Namenszusatz:
 Caumont-l’Éventé im Département Calvados
 Caumont-sur-Durance im Département Vaucluse
 Caumont-sur-Garonne im Département Lot-et-Garonne
 Caumont-sur-Orne im Département Calvados

Caumont ist der Familienname folgender Personen:
 Anne de Caumont (1574–1642), französische Adlige
 Antonin Nompar de Caumont (1633–1723), französischer Hofmann und Offizier
 Arcisse de Caumont (1801–1873), französischer Historiker und Kunsthistoriker
 Élisabeth Caumont (* 1957), französische Sängerin
 Fortunat-Henri Caumont (1871–1930), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Kapuziner
 François Louis Nompar de Caumont de La Force (1802–1880), französischer Forschungsreisender
 Henri Jacques Nompar de Caumont (1675–1726), französischer Autor und Politiker
 Jacques Nompar de Caumont (1558–1652), französischer Marschall